Riola (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Riola (Vergato), een plaats in de Italiaanse gemeente Vergato
Riola Sardo, een gemeente in de Italiaanse provincie Oristano, regio Sardinië